Auholz ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Auholz (Hilpoltstein), Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Auholz (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Auholz (Vilsheim), Ortsteil der Gemeinde Vilsheim, Landkreis Landshut, Bayern

in Österreich:
 Auholz (Gemeinde Gunskirchen), Ortsteil der Marktgemeinde Gunskirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Auholz (Gemeinde Roitham), Ortsteil der Gemeinde Roitham am Traunfall, Bezirk Gmunden, Oberösterreich